Émile Laoust, ethnographe
 Henri Laoust, islamologue, fils d'Émile
 Germaine Laoust-Chantréaux, ethnologue, épouse de Henri